Торфянка — название ряда водных объектов.
 Торфянка — озеро (Латвия, Даугавпилс).
 Торфянка, или Безымянное — озеро (Россия, Владивосток).
 Торфянка — пруд (Россия, Ленинградская область, Всеволожск).
 Торфянка — пруд (Россия, Москва, парк Торфянка).
 Торфянка — озеро (Россия, Московская область, национальный парк «Лосиный Остров», см. илл. →).
 Торфянка — озеро (Россия, Московская область, Красногорский район, Нахабино). 
 Торфянка, или Карасёвый — пруд (Россия, Московская область, Клинский район, деревня Покровка).
 Торфянка — река (Россия, Московская область, национальный парк «Лосиный Остров»).
 Торфянка — река (Нижегородская область, городской округ Бор). Примечания